|}
Die Linha de Matosinhos ist eine ehemalige portugiesische Schmalspurlinie, die als Vorortbahn Porto mit dem am Meer liegenden Matosinhos verband. Ausgangspunkt war der Bahnhof Porto Trindade in der Innenstadt von Porto. Die Strecke wurde am 2. Dezember 2002 geschlossen und dient heute als zentraler Haltepunkt für die Metro do Porto. Dort kreuzen sich alle fünf Linien (A–E) der 2002 eröffneten Stadtbahn. Vor der Nutzung des Bahnhofs durch die heutige Metro do Porto war Trindade der zentrale Bahnhof für den Schmalspurverkehr nach Trofa, Póvoa de Varzim und Matosinhos = Linha de Matosinhos.

Weblinks 
 Heutige Strecken der Metro von Porto

Matosinhos